«Опавшие листья» (также «Осенние листья», , ) — популярная песня (джазовый стандарт), которую записывало на разных языках множество исполнителей по всему миру.

Песня создана в 1945 году на французском языке, под названием «Les Feuilles mortes» («Опавшие листья», или буквально «Мёртвые листья»). Музыку к ней написал французский композитор венгерского происхождения Жозеф Косма, а стихи — поэт и кинодраматург Жак Превер. Впервые она прозвучала в вышедшем в 1946 году фильме Марселя Карне , в котором её напевали Ив Монтан (игравший главного героя) и  (певшая за главную героиню, которую играла ).

В 1947 году американский поэт-песенник, композитор и певец Джонни Мерсер написал к песне английский текст.

В 1956 году в СССР была выпущена пластинка с русскоязычной версией «Осенние листья» (текст Николая Доризо) в исполнении Гелены Великановой (при этом ранее уже появилась ставшая популярной песня Бориса Мокроусова на слова Марка Лисянского с тем же названием). Существует перевод Татьяны Сикорской и Самуила Болотина: «О, как хочу, чтобы вспомнила ты / Счастье навек исчезнувших дней / Ярче для нас расцветали цветы, Солнца лучи согревали сильней!…» в исполнении Ивана Шмелёва.

Примечания

Ссылки 
 Песня Les feuilles mortes и её кавер-версии и адаптации  на сайте SecondHandSong
 Песня Autumn Leaves  на сайте JazzStandards.com
 

Песни 1945 года
Синглы 1955 года
Джазовые стандарты
Хит-синглы в США
Поп-песни
Песни Нэта Кинга Коула
Песни The Coasters
Песни Джерри Ли Льюиса
Песни Энди Уильямса
Песни группы Manfred Mann
Песни Валерия Леонтьева
Сентиментальные любовные песни
Времена года в музыке
Осень в культуре и искусстве